Zbýšov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Zbýšov – città del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Zbýšov – comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Zbýšov – comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale